Vogtei può riferirsi a:
 Vogtei – istituto giuridico medievale tedesco
 Vogtei – comune tedesco